El nombre de Álvaro Pérez puede designar a los siguientes individuos:

 Álvaro Pérez de Castro el Castellano (m. 1240), noble castellano; 
 Álvaro Antonio Pérez Domínguez (1949), futbolista y político español; 
 Álvaro Pérez Intriago (1936), político ecuatoriano; 
 Álvaro Pérez Treviño, político mexicano; o
 Álvaro Pérez Vázquez (1916 - 1997), futbolista español.

Emprendedores
Cinematografía